Die belgische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1982 in Spanien:

WM-Qualifikation 
Nach der erfolgreichen Fußball-Europameisterschaft 1980 trat Belgien die Qualifikation auf einer Welle der Euphorie an und konnte sich in der Europagruppe 2 gegen so starke Gegner wie Vize-Weltmeister Niederlande und Irland durchsetzen. Frankreich wurde auf den zweiten Platz verwiesen, qualifizierte sich aber ebenso wie Belgien für die WM, da erstmals ein Turnier mit 24 Mannschaften ausgetragen wurde. Für Belgien war es die erste Teilnahme an einer WM seit der Fußball-Weltmeisterschaft 1970 in Mexiko.
Gruppe 2

|}

WM-Endrunde

Belgisches Aufgebot

Vorrunde (Gruppe 3) 
Für das Eröffnungsspiel dieser WM wurde Belgien gegen Titelverteidiger Argentinien ausgelost. Durch ein Tor von Erwin Vandenbergh endete seit der Fußball-Weltmeisterschaft 1962 in Chile ein Eröffnungsspiel nicht torlos. Zwei knappe Siege und ein Unentschieden reichten zum Gruppensieg und der Qualifikation für die Zwischenrunde.

|}

Zwischenrunde (Gruppe A) 
Nach zwei Niederlagen gegen Polen und der UdSSR belegte Belgien den letzten Platz in dieser Gruppe und schied aus dem Turnier aus. Vor allem bei der klaren Niederlage gegen Polen machte sich das Fehlen der verletzten Leistungsträger Jean-Marie Pfaff und Eric Gerets besonders bemerkbar.

|}

Literatur 
 Hardy Grüne: Fußball WM Enzyklopädie. 1930–2006. AGON Sportverlag, Kassel 2002, ISBN 3-89784-205-X.
 
 

1982
Belgien